Дворец культуры имени С. М. Кирова:

 Дворец культуры имени С. М. Кирова — дворец культуры в городе Волгограде.
 Дворец культуры имени С. М. Кирова — дворец культуры в Воронеже.
 Дворец культуры нефтяников имени С. М. Кирова — дворец культуры в городе Ишимбае.
 Дворец культуры имени С. М. Кирова — дворец культуры в Мурманске.
 Дворец культуры имени С. М. Кирова — дворец культуры в городе Перми.
 Дворец культуры имени С. М. Кирова — дворец культуры в городе Санкт-Петербурге.